Vodacom Cup 1999 – druga edycja Vodacom Cup, trzeciego poziomu rozgrywek w rugby union w Południowej Afryce.

Rozgrywki toczyły się w pierwszej fazie systemem kołowym w ramach dwóch grup (ośmio- i siedmiozespołowej), a czołowe dwójki z każdej z grup awansowały następnie do fazy pucharowej złożonej z półfinałów i finału.

Najwięcej punktów w sezonie zdobył zawodnik Lions, Kobus Engelbrecht, a w klasyfikacji przyłożeń z dwunastoma zwyciężyli Rodger Smith i Dean Hall.

Faza grupowa

Grupa północna

Grupa południowa

Faza pucharowa

Bibliografia 
 
 
 
 

Vodacom Cup
1999 w rugby union
1999 w Południowej Afryce